Чемпіонат Німеччини з футболу 2006/07 (Бундесліга) стартував 11 серпня 2006 матчем між «Баварією» і «Боруссією», фінішував 19 травня 2007.

Сезон 2005/06 прибули і вибули 
Три команди з 2-ї бундесліги, які прибули в бундеслігу за результатами минулого сезону:
 Бохум (чемпіон)
 Алеманія (віце-чемпіон)
 Енергі

Три команди, які вилетіли в 2-у бундеслігу:
 Кайзерслаутерн
 Кельн
 Дуйсбург

Турнірна таблиця сезону 2006/07 

І = Ігор зіграно;У = Перемог;Н = Нічиїх;П = Поразок;З = Голів забито;П= Голів Пропущено; РМ= Різниця м'ячів; Очки= Набрані очки

Бомбардири

Стадіони

Результати

Цифри і факти 
 П'ятий титул «Штутгарта». Перемігши в останньому турі «Енергі» - 2:1, «Штутгарт» забезпечив собі 5-й титул чемпіона бундесліги в історії клубу. За цим показником Штутгарт наздогнав менхенгладбахську «Боруссію».
 Найкращий бомбардир. З 20 голами Теофаніс Гекас став першим греком, якому вдалося стати найкращим бомбардиром бундесліги. У гонці бомбардирів нападник «Бохума» обігнав таких форвардів, як Рой Макай («Баварія») і Александр Фрай (« Боруссія (Д)»), які забили у ворота суперників по 16 м'ячів.
 Переможні серії. Переможна серія, яка склалася з 8 ігор, привела «Штутгарт» до чемпіонства. Цей результат далекий від того, який у 2005 році продемонструвала «Баварія», вигравши з 19 березня по 17 вересня 15 матчів поспіль.
 «Баварія». Вперше за 10 років не отримала путівку в Лігу чемпіонів. Не допомогло команді і повернення на посаду головного тренера Оттмара Гітцфельда, який змінив Фелікса Магата.

Посилання 
 Сайт федерації футболу Німеччини 
 Сайт Бундесліги 

2006—2007
Німеччина
Німеччина
2006 у німецькому спорті
2007 у німецькому спорті